Mongolei bezeichnet folgende Staaten oder Territorien:
 Mongolei, den Staat Mongolei seit 1992
 Innere Mongolei, das autonome Gebiet („innerhalb“) der Volksrepublik China
 Äußere Mongolei, eine historische Landschaft
 Mongolische Volksrepublik, den sowjetischen Satellitenstaat von 1924 bis 1990
 Mongolisches Reich, den mongolischen Staat zwischen 1190 und 1260
 Mongolisches Plateau, das zweitgrößte Hochland in Zentral- und Ostasien
 Autonome Mongolei, ein Gebiet unter der Souveränität der Republik China zwischen 1915 und 1921, vergleichbar mit der heutigen chinesischen Inneren Mongolei
 Großer Staat Mongolei (Ikh Monggol Uls), ein geplanter mongolischer Staat von 1911 bis 1915 und von 1921 bis 1924

Siehe auch:
 Mongolischer Autonomer Bezirk Bortala im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang, China
 Mongolischer Autonomer Bezirk Bayingolin im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang, China